Бискупец () — многозначный термин.

 Бискупец — город в Польше, Варминско-Мазурское воеводство, Ольштынский повят.
 Бискупец (гмина, Ольштынский повят) — гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Ольштынский повят, Варминско-Мазурское воеводство.
 Бискупец — посёлок в Польше, Варминско-Мазурское воеводство, Новомястский повят.
 Бискупец (гмина, Новомейский повят) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Новомястский повят, Варминско-Мазурское воеводство.
 Бискупец (герб) — польский дворянский герб.